Belcredi - nobile famiglia pavese
 Enrico Guastone Belcredi – diplomatico italiano
 Richard Belcredi – politico austriaco 
 29568 Gobbi-Belcredi – asteroide della fascia principale